

Топоніми 
 Асакава (Токіо)
 Асакава (Фукусіма)

Персоналії 
 Асакава — японське прізвище.